Naturalizmus, irányzat az irodalomban és más művészeti ágakban
 Naturalizmus, filozófiai irányzat